Sergio Ortega (1938–2003) – chilijski kompozytor
 Sergio Ortega (ur. 1990) – panamski piłkarz